Меските Гордо има више значења:

 Меските Гордо (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Меските Гордо, Пасо дел Меските Гордо (Чималтитан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Меските Гордо (Хосе Систо Вердуско), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Меските Гордо (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Меските Гордо (Пуебло Вијехо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику